Ball Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Ball Mountain (Arkansas)
 Ball Mountain (Colorado)
 Ball Mountain (Fannin County, Georgia)
 Ball Mountain (Union County, Georgia)
 Ball Mountain (Kern County, Kalifornien, 1247 m)
 Ball Mountain (Kern County, Kalifornien, 1404 m)
 Ball Mountain (Siskiyou County, Kalifornien)
 Ball Mountain (Tehama County, Kalifornien)
 Ball Mountain (Tulare County, Kalifornien)
 Ball Mountain (Franklin County, Massachusetts)
 Ball Mountain (Hampden County, Massachusetts)
 Ball Mountain (North Carolina)
 Ball Mountain (Oregon)
 Ball Mountain (Texas)
 Ball Mountain (Vermont)
 Ball Mountain (Virginia)

Siehe auch:
 Bell Mountain